Lista 545 gmin w departamencie Górna Saona, we Francji.

Gminy we Francji